Ludwig Schnorr von Carolsfeld kan syfta på:

* Ludwig Schnorr von Carolsfeld (1836–1865), tysk operasångare (tenor)
 Ludwig Schnorr von Carolsfeld (1903–1989), tysk rättslärd
 Ludwig Ferdinand Schnorr von Carolsfeld (1788–1853), tysk målare